liederen:
 Somebody (Bryan Adams)
 Somebody (Depeche Mode)
 Somebody (Natalie La Rose)